Schukraft ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Schukraft (* 1955), deutscher Historiker und Autor mit dem Schwerpunkt Württemberg
 Jürgen Schukraft (* 1953), deutscher Physiker
 Peter Schukraft (1935–2021), deutscher Fußballspieler
 Ramona Schukraft (* 1971), deutsche Comedian